Norquist ist der Familienname von
 David Norquist (* 1966), US-amerikanischer Haushaltsexperte
 Grover Norquist (* 1956), US-amerikanischer Steuerexperte